Csehország
 Heřmaň, település a České Budějovice-i járásban
 Heřmaň, település a Píseki járásban